Ліна — жіноче ім'я.

Топонім

Ліна — місто, штат Міссісіпі
 Ліна — місто, штат Вісконсин
 Ліна — селище, штат Іллінойс
 Ліна — селище, штат Вісконсин

Ліна — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Ессонн

Див. також 
 Лена